Acide linolénique désigne l'un des deux acides gras isomères suivants :
 acide α-linolénique : un oméga-3 que l'on trouve principalement dans les huiles végétales ; c'est cet acide gras que l'on appelle généralement acide linolénique ;
 acide γ-linolénique : un oméga-6.